Motociklistična Velika nagrada Brazilije 1989 je bila petnajsta in zadnja dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1989. Potekala je 17. septembra 1989.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989
1989